Burton Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burton Knob (Kentucky)	
 Burton Knob (Texas)